Финал Кубка СССР по футболу 1957 состоялся 26 октября 1957 года. Московский «Локомотив» переиграл московский «Спартак» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московские «Спартак» и «Локомотив» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. До этого они дважды сходились на других стадиях турнира: в 1/8 финала Кубка СССР 1939 года «Спартак» одержал победу 1:0 благодаря голу Владимира Степанова. А в 1/4 финала Кубка СССР 1953 года уже железнодорожники победили с тем же счётом, но в дополнительное время.

В начале встречи футболисты «Спартака» завладели мячом, но сталкивались с качественной игрой защиты «Локомотива». К 10-й минуте преимущество в игре перешло к железнодорожникам. Сначала оказавшийся без опеки Виктор Соколов пробил выше ворот, а на 19-й минуте он осуществил прорыв к воротам «Спартака» и отдал пас мимо голкипера «Спартака» Валентина Ивакина набегавшему нападающему Валентину Бубукину, который и отправил мяч в сетку. После забитого мяча «Локомотив» продолжал владеть инициативой, и лишь в концовке тайма «Спартак» провёл ряд атак.

На 64-й минуте красно-белые остались вдесятером: Анатолий Исаев из-за травмы был вынужден покинуть поле. А спустя минуту защитник Анатолий Маслёнкин рукой остановил мяч в своей штрафной, был назначен пенальти. Виктор Ворошилов бил в сторону от голкипера, но Ивакин угадал направление удара и рукой отразил его. Лишь за 6 минут до финального свистка у футболистов «Спартака» был шанс сравнять счёт: неожиданный удар Никиты Симоняна парировал Владимир Маслаченко. Московский «Локомотив» во второй раз стал обладателем Кубка СССР по футболу.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1957
СССР
Матчи ФК «Локомотив» Москва
Матчи ФК «Спартак» Москва
События 26 октября
Октябрь 1957 года
1957 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве